

Міфологія 
 Ран — богиня в германо-скандинавській міфології.

Ран — село, Сузацький район, Туркестанська область

Ран — муніципалітет, департамент Орн, регіон Нижня Нормандія

Кінематограф 

 «Ран» — японська історична драма 1985 року, режисер 
 «Ран» — фільм 2014 року (Кот-д'Івуар-Франція)